Apep peut désigner :
 Apep, dieu égyptien plus connu sous le nom grec Apophis ;
 2XMM J160050.7−514245 (nommé officieusement Apep), système stellaire triple de type Wolf-Rayet et probablement une source de sursauts gamma de longue durée ;
 l'APEP Pitsilia, club de football chypriote.